Pyytivaara kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pyytivaara (kulle i Finland), Norra Karelen, Joensuu, 
 Pitkälampi (sjö i Norra Karelen), 

Robotskapade Finlandförgreningar